Фрэнк Мэтерс Трофи () — награда, ежегодно вручаемая команде-победителю регулярного сезона Восточной Конференции Американской хоккейной лиги. Трофей назван в честь бывшего игрока, тренера, генерального менеджера и президента «Херши Беарс» Фрэнка Мэтерса.

Ранее он вручался победителю Южного Дивизиона (1996), Средне-Атлантического Дивизиона (1997—2001), Дивизиона Юг (2002—2003), Восточной Конференции (2004—2011) и Восточного Дивизиона (2012—2015).

Победители

Восточная Конференция (2016—)

Восточный Дивизион (2012—2015)

Восточная Конференция (2004—2011)

Дивизион Юг (2002—2003)

Средне-Атлантический Дивизион (1997—2001)

Южный Дивизион (1996)

См. также 
 Кубок Колдера — победитель серии плей-офф
 Ричард Ф. Каннинг Трофи — победитель серии плей-офф Восточной Конференции
 Роберт Дабл-Ю Кларк Трофи — победитель серии плей-офф Западной Конференции
 Макгрегор Килпатрик Трофи — победитель регулярного сезона
 Норман Ар (Бад) Пойл Трофи — победитель регулярного сезона Западной Конференции
 Эмиль Фрэнсис Трофи — победитель регулярного сезона Атлантического Дивизиона
 Эф-Джи (Тэдди) Ок Трофи — победитель регулярного сезона Восточного Дивизиона
 Сэм Поллок Трофи — победитель регулярного сезона Северного Дивизиона
 Джон Ди Чик Трофи — победитель регулярного сезона Западного Дивизиона

Ссылки 
 Официальный вэб-сайт AHL
 Зал славы AHL
 Статистика на Internet Hockey Database